Хмельни́цкий — фамилия, имеет женскую форму ; также топоним.

Хмельницкий 
 Хмельницкий, Александр Исаакович (1889—1919) — нарком юстиции, член Временного рабоче-крестьянского правительства Украины (1918—1919), сын И. А. Хмельницкого.
 Хмельницкий, Анатолий Иванович (род. 1936) — советский, российский дипломат.
 Хмельницкий, Богдан (Зиновий) Михайлович (около 1595—1657) — полководец и государственный деятель, гетман Войска Запорожского.
 
 Хмельницкий, Василий Иванович (род. 1966) — украинский бизнесмен, совладелец холдинга Kyiv Investment Group. Народный депутат Украины пяти созывов.
 Хмельницкий, Венжик — гетман Войска Запорожского в 1534—1566 годах.
 Хмельницкий, Виталий Григорьевич (1943—2019) — советский футболист.
 Хмельницкий, Владимир Ильич (род. 1935) — советский кинорежиссёр и сценарист.
 Хмельницкий, Григорий Александрович (род. 1936) — советский и украинский учёный, доктор ветеринарных наук, профессор.
 Хмельницкий, Дмитрий Сергеевич (род. 1953) — советский архитектор и художник; немецкий историк-искусствовед; автор работ о периоде сталинизма и сталинской архитектуре.
 Хмельницкий, Иван Парфёнович (1742—1794) — писатель и переводчик XVIII века.
 Хмельницкий, Исаак Абрамович (1861—1941) — российский и советский правовед, историк адвокатуры, публицист, отец Сергея Хмельницкого и Александра Хмельницкого.
 Хмельницкий, Ленор Иванович (1927—1995) — советский химик-органик
 
 Хмельницкий, Николай Иванович (1789—1846) — драматический писатель, губернатор Смоленска в 1829—1837.
 
 Хмельницкий, Пётр Георгиевич (1929—2012) — ветеран «Аэрофлота», один из лучших пилотов в истории отечественной гражданской авиации.
 Хмельницкий, Рафаил Павлович (1895—1964) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 
 Хмельницкий, Тимофей Богданович (около 1632—1653) — один из сыновей Богдана Хмельницкого, жаботинский полковник.
 Хмельницкий, Юлий Осипович (1904—1997) — актёр и театральный режиссёр, народный артист России.
 Хмельницкий, Юрий Богданович (1641—1685) — гетман Украины, сын Богдана Хмельницкого.

Двойная фамилия



Топоним 
 Хмельницкий — город, центр Хмельницкой области Украины.
 Хмельницкий — железнодорожная станция в городе Хмельницкий — центре Хмельницкой области Украины.
 Хмельницкий — посёлок, относится к Свердловскому городскому совету Луганской области Украины.
 Переяслав-Хмельницкий — название города Переяслава в Киевской области Украины в 1943—2019 годах.

Другое 
 Хмельницкий — малый противолодочный корабль (по западной классификации — корвет) ВМС России проекта 1241.2 «Молния-2»

См. также 
 Богдан Хмельницкий (значения)
 Хмельницкий район
 Хмельницкая область